Leptonannus är ett släkte av insekter. Leptonannus ingår i familjen dvärgskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgskinnbaggar
Leptonannus